Daxner ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Daxner (* 1941), österreichische Paläontologin
 Michael Daxner (* 1947), deutsch-österreichischer Sozialwissenschaftler
 Štefan Marko Daxner (1822–1892), slowakischer Politiker und Schriftsteller